Круг с хода – это гонка на время, в которой гонщики стартуют с хода от линии финиша. Цель гонщика — как можно быстрее проехать один круг по треку после предварительного разгона. До 2016 года гонка входила в состав омниума.

В зависимости от длины трека для разгона гонщика предусмотрены следующие дистанции:

Если спортсмены показывают одинаковый результат, то их места определяются по времени прохождения последних 200 метров.

Ссылки 
 Правила вида спорта «Велоспорт-трек»
 Часть 3 Регламента UCI (в редакции от 5 апреля 2017 года) 

Велотрековый спорт